Indipendentismo – fenomeno politico caratterizzato dal rivendicare l'indipendenza di un territorio dalla sovranità di uno Stato
 Indipendentismo catalano – corrente sociale, culturale e politica che propugna l'indipendenza della Catalogna come Stato sovrano e, più in generale, dei paesi catalani
 Indipendentismo padano – idea politica di tipo etnonazionalista nata negli anni novanta del XX secolo
 Indipendentismo sardo – corrente sociale, culturale e politica che propugna l'autodeterminazione della Sardegna dalla Repubblica Italiana
 Indipendentismo scozzese – ambizione politica di gruppi culturali ed in generale di alcune persone che vogliono che la Scozia sia indipendente e sovrana
 Indipendentismo siciliano – corrente politica che propugna l'indipendenza della Sicilia dall'Italia

Pagine correlate 
 Secessione